Stara Synjawa (ukrainisch ; russisch /; polnisch Sieniawa Stara) ist eine Siedlung städtischen Typs im Osten der ukrainischen Oblast Chmelnyzkyj und das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons mit etwa 5.500 Einwohnern (2014). Das Dorf Adampil ist Teil der Siedlung.

Stara Synjawa liegt an der Ikwa (), einem 56 km langen Nebenfluss des Südlichen Bugs.
Die Ortschaft liegt 65 km nordöstlich der Oblasthauptstadt Chmelnyzkyj.

Die in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts gegründete Ortschaft erhielt 1543 die Stadtrechte gewährt.
1956 erhielt die Ortschaft den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Rajon 
Der Rajon Stara Synjawa, dessen Verwaltungszentrum die Ortschaft ist, befindet sich im Osten der Oblast. Er hat eine Fläche von 662 km² und eine Bevölkerungszahl von etwa 21.000 Einwohnern. Die Bevölkerungsdichte beträgt 32 Einwohner je km².

Weblinks 
 Seite über die Ortschaft (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Chmelnyzkyj
Gegründet im 16. Jahrhundert
Rajon Stara Synjawa